NIO est un code, qui signifie « córdoba d’or » (córdoba oronicaraguayense, l’actuelle devise du Nicaragua) selon la liste des codes des monnaies ;
 Les  aussi appelés  sont deux divinités japonaises, statues gardiennes des temples bouddhiques ;
 Nio est l'ancien nom de l'île d'Ios ;
 NiO est la formule brute de l'oxyde de nickel(II) ;
 NIO est un constructeur de véhicules électriques chinois fondé en 2014 ;
 Nio est un village de la région du centre du Cameroun.

Voir aussi 
 Nio-Baboute, une localité du Cameroun.
 Niō du Tōdai-ji, un ensemble de deux statues monumentales en bois.
 Niō Zen, une sorte de bouddhisme zen.

Code
Homonymie de toponyme